Miejscowości w USA:
 Park Hills – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Kenton
 Park Hills – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Francois